Pedro Furió es el nombre de tres músicos:

 Pedro Furió (músico religioso) (1688-¿?): compositor y maestro de capilla de la Colegiata de Antequera y de la Capilla Real de Granada;
 Pedro Furió (músico seglar) (¿1717?-1780): sobrino del anterior, compositor y maestro de capilla de las catedrales de Guadix, León y Oviedo;
 Pedro Furió (¿?), posiblemente hijo del anterior.